Koriya (district), een district van de Indiase staat Chhattisgarh
 Koriya (stad), een plaats in het Indiase district Koriya